Професіональна футбольна група А 1992–93 — 69-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Болгарії. Титул чемпіона здобув Левські.

Клуби

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб ЦСКА (Софія) взяв участь у Кубку володарів кубків 1993—1994 як володар Кубка Болгарії 1992—1993.

Позначення:

Результати

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Професіональна футбольна група А на rsssf  

1992–1993
Болгарія
Болгарія
1992 у болгарському спорті
1993 у болгарському спорті